Ра́ух () — немецкая фамилия.

Известные носители

Русское дворянство 
 Раух — русский дворянский род немецкого происхождения.
 Раух, Егор Иванович (1789—1864) — лейб-медик российской императрицы Александры Фёдоровны.
 Раух, Оттон Егорович (1834—1890) — генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны, сын Е. И. Рауха.
 Раух, Георгий Оттонович (1860—1936) — генерал от кавалерии, участник Первой мировой войны, сын О. Е. Рауха.
 Раух, Георгий Георгиевич (1895—1971) — подполковник, после революции эмигрировал, сын Г.О. Рауха.

Прусское дворянство 
 фон Раух — прусский дворянский род.
 Раух, Бонавентура фон (1740—1814) — генерал-майор, военный инженер, родоначальник династии.
 Раух, Густав фон (1774—1841) — генерал от инфантерии, военный министр Пруссии, сын Б. фон Рауха.
 Раух, Розалия фон (1820—1879) — морганатическая супруга прусского принца Альбрехта, получившая титул графини Гогенау, дочь Г. фон Рауха.
 Раух, Фридрих Вильгельм фон (1790—1850) — генерал-лейтенант, прусский военный атташе в России, сын Б. фон Рауха.
 Раух, Леопольд фон (1787—1860) — генерал-майор, сын Б. фон Рауха.
 Раух, Альфред Бонавентура фон (1824—1900) — генерал от кавалерии, сын Ф.-В. фон Рауха.
 Раух, Фридрих Вильгельм фон (1827—1907) — генерал-лейтенант, сын Ф.-В. фон Рауха (старшего).
 Раух, Фридрих Леопольд Бонавентура фон (1855—1935) — генерал от кавалерии, сын А. фон Рауха.

Остальные 
 Раух, Альберт (1933—2015) — немецкий богослов, директор Института восточных церквей.
 Раух, Альфред де (1887—?) — французский хоккеист, участник Олимпийских игр 1920, 1924 и 1928 годов. 
  (1896—1985) — французский модельер, супруга Альфреда де Рауха.
 Раух, Генри (1925—1979) — американский математик, известен результатами в комплексном анализе и дифференциальной геометрии.
 Раух, Георг фон (1904—1991) — историк, специалист по истории России и стран Балтии. 
 Раух, Джозеф (1916 — ?) — канадский шахматист.
 Раух, Иоганн Непомук (1804—1847) — австрийский художник-пейзажист и гравер.
 Раух, Левин (1819—1890) — бан Хорватии в 1868—1871 годах.
 Раух, Меир (1909 — ?) — израильский, ранее польский, шахматист.
 Раух, Нео (род. 1960) — немецкий художник.
 Раух, Франтишек (1910—1996) — чешский пианист.
 Раух, Христиан Даниэль (1777—1857) — немецкий скульптор.

 См. также
 Раух-топаз ( — дымчатый топаз) — минерал, разновидность кварца.

Примечания